Бори́с Коле́сников:
 Колесников, Борис Борисович (1977—2014) — генерал-майор полиции, замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (2012—2014).
 Колесников, Борис Викторович (род. 1962) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 
 Колесников, Борис Леонидович (1898—1937) — российский металлург, директор Таганрогского металлургического завода (1932—1936).
 Колесников, Борис Павлович (1909—1980) — советский учёный, ректор Уральского государственного университета (1963—1967).